Чемер:

 Чемер — болезнь лошадей и свиней.
 Чемер — село в Козелецком районе Черниговской области Украины.
 Чёмёр — посёлок и коммуна в составе медье Пешт, Венгрия.